

Biografia e attività artistica 
Linda Randazzo è nata a Palermo, dove vive e lavora.

Artista poliedrica, la sua formazione inizia al liceo artistico, proseguendo con il conseguimento del primo diploma in scenografia con lo scenografo Enzo Patti, e la specializzazione in pittura all'Accademia di Belle Arti di Palermo con Alessandro Bazan. Si conclude con un master in design per il teatro al Polidesign di Milano. 

Inizia a lavorare come assistente costumista al Teatro Garibaldi di Palermo/Unione del Teatro d'Europa per il regista Claudio Collovà. Successivamente è impegnata al Saint Martins College di Londra, sotto la direzione di Andrea Cusumano. Si è dedicata per brevi periodi alla collaborazione col regista Michel Ferraro (produzione Miramfilm), come scenografa/costumista per teatro e cinema. 

Nel corso della sua carriera artistica ha partecipato a workshop e performance diretti da John Bock, Workshop per la 6ª edizione del Genio di Palermo, Chiesa di S.Maria lo Spasimo, Palermo 2005; Workshop con Alberto Garutti, Le botteghe dell'arte. Cantieri culturali alla Zisa, Palermo 2007; L'ora della notte, a cura di Emilio Fantin, Istituzione di Laguna Park, ( "World Island" mostra "Krossing" alla 53. Biennale di Venezia). Laboratorio teatrale, a cura della compagnia "Teatro de Los Sentidos", Museo Riso, Palermo. 2009. Real Presence, Belgrado, Serbia. 2010; collabora con Zac #ReOpen, Zisa Contemporary Art, Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo. Alla sua attività teatrale affianca quella pittorica, decide di ereditare le fortune e le disgrazie della pittura siciliana. Espone in musei e fondazioni, si conquista la posizione di giovane artista emergente siciliana, molti si interessano al suo lavoro con interviste e recensioni, è presente in diverse collezioni, collabora con diversi curatori e il suo lavoro è archiviato dal Museo d'arte contemporanea Riso di Sicilia a Palermo. Numerose anche le mostre in Cina, Spagna, Serbia. Collabora con la Galleria Zelle di Palermo; lavora come tutor per artisti e gallerie: Sissi Assistant, per una residenza "DOMANI A PALERMO #12", Francesco Pantaleone Arte Contemporanea, Palermo. 2010. Tutor per la residenza di Luca Trevisani, "> 100 °C", Fondazione Sambuca, Ex Stabilimento Florio Favignana, 2010. 

Collabora inoltre con artisti siciliani attenti ai temi sociali e storici come la mafia siciliana, i beni culturali, l'emigrazione.

Note